Харитоны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Харитоны — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Харитоны — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Харитоны — деревня в Воложинском районе Минской области.